Desa Pusakasari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pusakasari (administrativ by i Indonesien, lat -7,38, long 107,00), Jawa Barat, 
 Desa Pusakasari (administrativ by i Indonesien, lat -7,24, long 108,36), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar